Yitzhak Schrafmann (יצחק שרפמן) compte comme l'un des acteurs de l'entreprise sioniste. Il naît dans un shtetl polonais en 1883, et adhère rapidement aux idées du sionisme combinées à celles du socialisme.

Schrafmann rapporte les propos de Menahem Ussishkin, lors d'une grève à Varsovie; "En quoi êtes-vous liés à cette révolution? Croyez-vous au terme des pogromes visant les Juifs? Levez-vous et partez pour la Terre d'Israël!".

Il émigre en Palestine en 1905 lors de la seconde vague d'aliyah. À la suite du discours prononcé par Asher Erlich encourageant l'installation et le travail agricole au village de Kfar Tabor, Schrafman part s'y installer. Il participe à la réunion fondatrice de l'organisation Hahoresh, puis part pour Metoula. Yitzhak Schrafmann compte alors parmi les sept premiers à y recevoir une parcelle de terre (celle de Tel Haï), qu'il s'efforcera de développer. Ces derniers habitent un premier temps dans une grotte creusée dans la roche, jusqu'à ce que le Yika construise l'actuel bâtiment de la ferme de Tel Haï.

Durant la Première Guerre mondiale, il s'installe à Beït-Gan, proche de Yavnéel, et y fonde sa famille.

Yitzhak Schrafmann meurt en 1967.

Personnalité du sionisme
Naissance en 1883
Décès en 1967
Personnalité de la deuxième aliyah